Die FIFA-U-20-Fußball-Weltmeisterschaft 2019 (offiziell 2019 FIFA U-20 World Cup) war die 22. Austragung dieses Turniers. Der in Polen ausgetragene Wettbewerb wurde am 23. Mai mit dem Spiel Tahitis gegen den Senegal (0:3) eröffnet und endete mit dem Endspiel am 15. Juni 2019.

Turnierverlauf 
Titelverteidiger England war nicht für die Endrunde qualifiziert, ebenso wie Deutschland, Österreich oder die Schweiz.

Gastgeber Polen konnte sich als einer der vier besten Gruppendritten für die Finalrunde qualifizieren, scheiterte jedoch im Achtelfinale an Italien. In der Vorrunde gab es acht Platzverweise, davon fünf durch rote Karten, beim torreichsten Spiel (Norwegen gegen Honduras 12:0) erzielte Erling Haaland mit neun Toren die meisten Treffer in einem Spiel.

Die besten vier Teams bildeten die Mannschaften der Ukraine, Italiens, Ecuadors und Südkoreas. Das Finale bestreiten die Ukraine und die Südkorea, beide standen noch nie im Endspiel einer U20-Weltmeisterschaft. Für Ecuador war der dritte Platz nach einem 1:0 in der Verlängerung gegen Italien das beste Ergebnis aller bisherigen Teilnahmen. Die Ukraine holte mit einem 3:1 ihren ersten U20-Weltmeistertitel.

Bewerbungsverfahren 
Interessierte Nationen hatten bis zum FIFA-Kongress im März 2018 in Bogotá, Kolumbien Zeit, sich offiziell um die Austragung der U20-Weltmeisterschaft zu bewerben. Bis zum Nennschluss hatten sich lediglich der letztendliche Gastgeber Polen sowie Indien um die Austragung beworben.

Austragungsorte 
Beim polnischen Fußballverband hatten sich sieben Städte um die Ausrichtung von Spielen der Endrunde beworben. Davon erhielten Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Gdynia, Łódź, Lublin und Tychy den Zuschlag. Lubin wurde dagegen wieder von der Ausrichterliste gestrichen, da die Stadt nicht genügend Gästekapazitäten nachweisen konnte. Łódź war Ausrichter des Endspiels.

Qualifikation 
Für die Endrunde der U20-Weltmeisterschaft konnten sich 23 Mannschaften aus 6 Kontinenten qualifizieren. Hierzu dienten die kontinentalen U19- und U20-Meisterschaften. Gastgeber Polen ist automatisch für die Endrunde qualifiziert.

 Der AFC stellt vier Teilnehmer. Als Qualifikationsturnier diente die U19-Asienmeisterschaft, die vom 18. Oktober bis zum 4. November 2018 in Indonesien stattfand.

 Der afrikanische Fußballverband CAF stellt vier Teilnehmer, die vom 2 bis zum 17. Februar 2019 mit der U20-Afrikameisterschaft in der Republik Niger ermittelt wurden.

 Aus dem CONCACAF, dem Fußballverband Nordamerikas und der Karibik, nehmen vier Mannschaften teil. Als Qualifikationsturnier diente die U20-Meisterschaft 2018 in den USA, die vom 1. bis zum 21. November 2018 ausgetragen wurde.

 Dem südamerikanischen Verband stehen ebenfalls vier Startplätze zu. Die Teilnehmer der Endrunde wurden über die U20-Südamerikameisterschaft in Chile, die vom 17. Januar bis zum 10. Februar 2019 durchgeführt wurde, bestimmt.

 Die Oceania Football Confederation erhält zwei Startplätze. Die Teilnehmer der Endrunde wurden vom 5. bis zum 18. August 2018 im Rahmen der U20-Ozeanienmeisterschaft auf Tahiti ausgespielt.

 Dem europäischen Verband UEFA stehen fünf Startplätze zu. Als Qualifikationsturnier wurde die U19-Europameisterschaft herangezogen, die vom 16. bis zum 29. Juli 2018 in Finnland stattfand. Die deutsche, die Schweizer und die österreichische U20 konnten sich nicht für das Turnier qualifizieren.

Teilnehmer

Vorrunde

Auslosung 
Für die Auslosung wurden die Mannschaften auf vier Töpfe verteilt:
 Topf 1: Polen, Portugal, Uruguay, Frankreich, USA, Mexiko
 Topf 2: Mali, Nigeria, Kolumbien, Südkorea, Neuseeland, Italien
 Topf 3: Saudi-Arabien, Senegal, Argentinien, Ecuador, Ukraine, Honduras
 Topf 4: Japan, Südafrika, Panama, Katar, Tahiti, Norwegen

Die Auslosung der Gruppen erfolgte am 24. Februar 2019 in Gdynia, Gastgeber Polen war dabei fest als Kopf der Gruppe A gesetzt.

Modus 
Die Vorrunde wurde in sechs Gruppen zu je vier Mannschaften ausgetragen. Die sechs Gruppensieger und Zweitplatzierten sowie die vier besten Gruppendritten qualifizierten sich für das Achtelfinale.

Die Platzierungen in den Gruppen wurden durch folgende Kriterien ermittelt:
 Anzahl Punkte aus allen Gruppenspielen
 Tordifferenz aus allen Gruppenspielen
 Anzahl der in allen Gruppenspielen erzielten Tore

Hatten zwei oder mehr Teams aufgrund der drei erwähnten Kriterien gleich abgeschnitten, wurde ihre Platzierung nach folgenden Kriterien ermittelt:
 Anzahl Punkte aus den Direktbegegnungen der punktgleichen Teams in den Gruppenspielen
 Tordifferenz aus den Direktbegegnungen der punktgleichen Teams in den Gruppenspielen
 Anzahl der in den Direktbegegnungen der punktgleichen Teams in den Gruppenspielen erzielten Tore
 Anzahl Punkte aus der Fairplay-Wertung, ermittelt anhand der Anzahl gelber und roter Karten in allen Gruppenspielen (gelbe Karte = −1 Punkt, zweite gelbe Karte oder gelb-rote Karte = −2 Punkte, rote Karte = −3 Punkte, gelbe und rote Karte = −5 Punkte)
 Losentscheid durch die FIFA-Organisationskommission

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Rangliste der Gruppendritten 
Die vier besten Gruppendritten wurden anhand folgender Kriterien ermittelt:
 Anzahl Punkte aus allen Gruppenspielen
 Tordifferenz aus allen Gruppenspielen
 Anzahl der in allen Gruppenspielen erzielten Tore
 Anzahl Punkte aus der Fairplay-Wertung, ermittelt anhand der Anzahl gelber und roter Karten in allen Gruppenspielen mit folgenden Abzügen (erste gelbe Karte = −1 Punkt, zweite gelbe Karte/gelb-rote Karte = −3 Punkte, rote Karte = −4 Punkte, gelbe und rote Karte = −5 Punkte)
 Losentscheid durch die FIFA-Organisationskommission

 !! Gruppe
 || A
 || D
 || B
 || E
 || F
 || C

Finalrunde

Spielplan 

V Sieg nach Verlängerung
E Sieg im Elfmeterschießen

Achtelfinale

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Beste Torschützen 
Nachfolgend aufgelistet sind die besten Torschützen der Endrunde. Die Sortierung erfolgt nach Anzahl der geschossenen Tore, bei gleicher Trefferzahl sind die Vorlagen und danach die Spielminuten ausschlaggebend.

Schiedsrichter 
Insgesamt wurden 21 Schiedsrichtergespanne (jeweils ein Schiedsrichter und zwei Schiedsrichterassistenten), 6 Support-Schiedsrichter und 20 Videoschiedsrichter (VARs) von der FIFA nominiert.

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2019
Fußballveranstaltung 2019
Fußball (Polen)
Sportveranstaltung in Polen